Коржевский (хутор) — хутор в Краснодарском крае России:

 Коржевский — Красноармейский район Краснодарского края, 
 Коржевский — Славянский район Краснодарского края.